Liste non exhaustive des films étrangers (hors francophones et anglosaxons) sortis en France en 2022 dans les salles de cinéma.

De nombreux films sortent en VOD ou directement en DVD. Voici une liste non exhaustive des films étrangers sortis en France sur ces supports en 2022.

Articles connexes 
 Liste des films étrangers sortis en salles en France en 2020
 Liste des films étrangers sortis en salles en France en 2021
 Liste de films français sortis en 2022
 Films américains sortis en 2022

Liens externes 
 Pour les films sortis en salles : https://www.allocine.fr/film/agenda/
 Pour les films sortis sur un autre média : https://www.senscritique.com/films/sorties-cinema/2022

Box-office France